USS Percival je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Percival (DD-298) 
 USS Percival (DD-452)

Percival